Селко — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Селко — деревня в Верхнедвинском районе Витебской области.
 Селко — деревня в Полоцком районе Витебской области.
 Селко — деревня в Житковичском районе Гомельской области.